Vilém Kurz Starszy (1847 – 1902), czeski pisarz, polityk, zoolog, krajoznawca
 Vilém Kurz Młodszy (1872 – 1945), czeski wirtuoz fortepianu